Gerwig ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gerwig (1928–2014), Schweizer Politiker (SP)
 Greta Gerwig (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Herbert Alan Gerwig (1931–2011), US-amerikanischer Wrestler, siehe Killer Karl Kox 
 Max Gerwig (1889–1965), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Nate Gerwig (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Robert Gerwig (1820–1885), deutscher Bauingenieur
 Walter Gerwig (1899–1966), deutscher Lautenist